Чернеево — топоним:

Польша 
 Чернеево (Польша) — город, Гнезненский повят, Великопольское воеводство.
 Чернеево (гмина) — гмина, Гнезненский повят, Великопольское воеводство.

Россия 
 Чернеево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Чернеево — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Чернеево — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Чернеево — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Чернеево — село в Дмитровском районе Московской области.
 Чернеево — деревня в Павловском районе Нижегородской области.
 Чернеево — деревня в Рыбновском районе Рязанской области.
 Чернеево — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Чернеево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.